Ramin peut désigner
 Ramin, une ville d'Allemagne
 le ramin, une espèce d'arbre
 Ramin, un patronyme, porté notamment par
 Günther Ramin (1898-1956), compositeur, claveciniste, organiste, pédagogue et chef d'orchestre
 La Famille von Ramin
 Sid Ramin (1919-2019), orchestrateur et arrangeur américain

Homonymie de patronyme